Гао Лінвей (кит.: 高凌霨; піньїнь: Gāo Língwèi; 12 вересня 1870 — 4 березня 1940) — китайський державний і політичний діяч, президент Китайської Республіки.
 Лі Лінвей (кит. 李玲蔚) — китайська легкоатлетка, метальниця списа, призерка чемпіонату світу, дворазова чемпіонка Азії, медалістка Азійських ігор.